

Geografia
Zvíkov – comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale
Zvíkov – comune del distretto di Český Krumlov, in Boemia Meridionale
castello di Zvikov – castello sulla Moldava, nel comune del Oslov, distretto di Písek, in Boemia Meridionale

Astronomia
 12406 Zvíkov – asteroide della fascia principale